Mocanu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Mocanu (* 1950), rumänischer Politiker
 Bujorel Mocanu (1962–2011), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Diana Mocanu (* 1984), rumänische Schwimmerin
 Mihai Mocanu (1942–2009), rumänischer Fußballspieler
 Petru Mocanu (* 1931), rumänischer Mathematiker
 Sergiu Mocanu (* 1987), moldawischer Fußballspieler
 Vasile Mocanu (* 1946), rumänischer Politiker
 Elisabeth Axmann-Mocanu (1926–2015), rumäniendeutsche Schriftstellerin